Слободские полки — многозначное понятие, включающее следующие основные разновидности формирований, именуемых словосочетанием «слободской (городской) полк»:
 Слободские казацкие полки — военно-территориальные казацкие формирования Русского царства и Российской империи на Слобожанщине в XVII — XVIII веках.
 Слободские регулярные полки — регулярные армейские полки Российской империи, сформированные в XVIII веке и территориально также дислоцировавшиеся на Слобожанщине.
 нерегулярный Харьковский слободской ополченский полк (1812 — 1813 годах), сформированный из жителей Харьковской губернии для отражения нашествия Наполеона.

Также под понятием слободской полк в единичных случаях может пониматься регулярный полк Русской Императорской армии, сформированный на Слобожанщине, но при этом не имеющий в своём названии слова «слободской» либо «слобожанский»: это Сумский 1-й гусарский полк, Харьковский 4-й уланский полк, Изюмский 11-й гусарский полк, Ахтырский 12-й гусарский полк и Острогожский гусарский полк.

См. также 
 Белгородский разрядный полк — постоянная боевая единица Белгородского разряда, образованного в 1658 году.